Bonert, Islote kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Bonert, Islote (ö i Antarktis, lat -62,45, long -59,72), 
 Bonert, Islote (ö i Antarktis, lat -68,75, long -70,62), 

Robotskapade Antarktisförgreningar